У наведеній таблиці показаний медальний залік 2 зимових Олімпійських ігор  які проходили в  Санкт-Моріц, Швейцарія з 11 лютого по 19 лютого 1928 року.

Посилання  
Міжнародний олімпійський комітет — Санкт Моріц 1928 — Медальний залік 

Зимові Олімпійські ігри 1928
1928